Miva peut signifier :
 Miva 
 Miva Script 

MIVA est un sigle qui peut signifier :
 La Midwestern Intercollegiate Volleyball Association - NCAA Men's Volleyball
 La Marshall Islands Visitor Authority dans la République des îles Marshall
 La MIVA est également le sigle de la Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen (néerlandais)(littéralement : société de transport intercommunal d'Anvers), l'ancienne société des transports en commun à Anvers, absorbée par De Lijn.